The Style Council
Style Network
Family Style
You Got Style
Free Style (filme)
Style (canção)
Style (álbum)

Pessoas
Viva Style

Desambiguação